Maxima — свободная система компьютерной алгебры, написанная на языке Common Lisp.

Произошла от системы Macsyma, разрабатывавшейся в Массачусетском технологическом институте с 1968 по 1982 годы в рамках проекта Project MAC, финансируемого Министерством энергетики США (DOE) и другими государственными организациями. Профессор  из Техасского университета в Остине поддерживал один из вариантов системы, известный как DOE Macsyma, с 1982 года до самой своей смерти в 2001 году. В 1998 году Шелтер получил от Министерства энергетики разрешение опубликовать исходный код DOE Macsyma под лицензией GPL, и в 2000 году он создал проект на SourceForge.net для поддержания и дальнейшего развития DOE Macsyma под именем Maxima.

Maxima имеет широкий набор средств для проведения аналитических вычислений, численных вычислений и построения графиков. По набору возможностей система близка к таким коммерческим системам, как Maple и Mathematica. В то же время она обладает высочайшей степенью переносимости: может работать на всех основных современных операционных системах на компьютерах, начиная от наладонных и вплоть до самых мощных.

Для системы построено несколько графических интерфейсов пользователя и надстроек: XMaxima (включен в поставку во многих ОС), wxMaxima (основан на wxWidgets) и других, а также может работать в режиме командной строки (используя псевдографику).

Для редактирования научных текстов в Maxima может использоваться программа texmacs, которая позволяет экспортировать документы в ряд популярных форматов, включая TeX/LaTeX и HTML/MathML.

Благодаря открытому коду системы появились производные решения, например, на основе Maxima сделана программа Stack, предназначенная для автоматизированной проверки правильности математических выражений, применимая, в частности, для компьютерной проверки ответов обучающихся математике.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Maxima (русскоязычная версия) maxima.sourceforge.io/ru/
Облачная версия Maxima maxima.cesga.es/
 «Компьютеры, математика и свобода» Статья в журнале Компьютерра
 Официальный сайт интерфейса wxMaxima wxmaxima-developers.github.io/wxmaxima/
Документация по интерфейсу wxMaxima
Краткое введение в Maxima и wxMaxima на русском языке (архив с файлом для wxMaxima скачать) 
 Учебное пособие: Стахин Н. А. Основы работы с системой аналитических (символьных) вычислений Maxima (в форматах PDF и ODT) uneex.ru
 Статья в журнале Linux Format № 85
 

Программы математического моделирования
Свободное математическое программное обеспечение
Свободное программное обеспечение, написанное на Лиспе
Кроссплатформенное программное обеспечение
Программное обеспечение для Windows
Программное обеспечение для macOS
Программное обеспечение для Linux
Свободное программное обеспечение, написанное на Си
Предметно-ориентированные языки программирования
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободные компиляторы и интерпретаторы
Системы компьютерной алгебры